Joan Harrison može značiti:
 Joan Harrison - američka glumica
 Joan Harrison - američka plivačica